Veste steht für:

 Veste, ältere Bezeichnung für Burg und Namensbestandteil einiger Burgen
 Veste (Gummersbach), Ortsteil der Stadt Gummersbach in Nordrhein-Westfalen

Veste ist der Nachname folgender Personen:
 Paulette Veste (* 1928), französische Kugelstoßerin und Diskuswerferin

Siehe auch:
 Vest
 Feste